Birla steht für:

 Aditya Birla, ein indisches Unternehmen
 Birla Institute of Technology, eine Fachhochschule in Indien

Birla ist der Familienname folgender Personen:

 Basant Kumar Birla (* 1921), indischer Unternehmer
 Ghanshyam Das Birla (1884–1983), indischer Unternehmer
 Krishna Kumar Birla (1918–2008), indischer Unternehmer
 Kumar Mangalam Birla (* 1967), indischer Unternehmer